Friedhof Dirmstein steht für:

 Alter Friedhof (Dirmstein)
 Neuer Friedhof (Dirmstein)